Der Name Berggericht bezeichnet:
 ein Gericht für bergrechtliche Angelegenheiten, siehe Berggericht
 ein ehemaliges niederes Gericht zwischen Wil (SG) und Bischofszell in der Schweiz, siehe Berggericht (Thurgau)